Lamar ou LaMar pode referir-se a:

Lugares

Cidades e comunidades dos Estados Unidos
 Lamar (Arkansas)
 Lamar (Carolina do Sul)
 Lamar (Colorado)
 Aeroporto Municipal de Lamar (Colorado)
 Lamar (Indiana)
 Lamar (Missouri)
 Aeroporto Municipal de Lamar (Missouri)
 Lamar (Nebraska)
 Lamar (Oklahoma)
 Lamar (Texas)

Condados dos Estados Unidos

Arábia Saudita
 Lamar Towers, um edifício em Jeddah.

Pessoas
 Andrew Lamar Alexander, político americano 
 Bill Lamar, beisebolista
 Bo Lamar, basquetebolista americano
 Burney Lamar, piloto de corrida americano
 Ckuck Lamar, executivo do esporte americano
 Hedy Lamarr, inventora e atriz austríaca
 Henry Graybill Lamar, político e juiz americano
 Howard R. Lamar, historiador americano
 John Basil Lamar, político americano
 Joseph Rucker Lamar, juiz americano
 Lamar Odom, basquetebolista americano
 Lamar Hunt, executivo esportista americano
 Lucius Quintus Cincinnatus Lamar (I), juiz americano
 Lucius Quintus Cincinnatus Lamar (II), juiz e político americano
 Mirabeau B. Lamar, segundo presidente da República do Texas
 Nicole Lamar, atriz americana
 Sophia Lamar, Drag queen célebre cubana
 William Bailey Lamar - político americano
 Marcus Vinicius Lamar - Professor da Universidade de Brasília

Instituições educacionais
 Escola Secundária Lamar Consolidada, Rosemberg, Texas, EUA
 Escola Distrital do Condado de Lamar, Purvis, Mississippi
 Escola Secundária Lamar (Arlington), Arlington, Texas
 Escola Secundária Lamar (Meridian), Meridian, Mississippi
 Escola Secundária Lamar (Houston), Houston, Texas
 Instituto de Tecnologia Lamar, Beaumont, Texas
 Escola Média Lamar, Irving, Texas
 Colégio Estadual Lamar (Port Arthur), Port Arthur, Texas
 Colégio Estadual Lamar (Orange), Orange, Texas
 Universidade Lamar, Beumont, Texas

Desambiguação